Gromada Niemstów steht für:

 Gromada Niemstów (Powiat Lubaczowski)
 Gromada Niemstów (Powiat Lubiński)